

Patronyme 

 Domenico Fetti (1589-1623), peintre italien
 Lucrina Fetti (vers 1595-vers 1673), peintre italienne

Autre 
 Fetti, album musical de Curren$y